Tanggunggunung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tanggunggunung, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tanggunggunung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar